Black Clough steht für:

 Black Clough (Cant Clough Beck), ein Quellfluss des Cant Clough Beck in Lancashire, England
 Black Clough (Marshaw Wyre), Zufluss des Marshaw Wyre in Lancashire, England
 Black Clough, Quellbereich des River Don (River Brun) in Lancashire, England